Englander ist der Nachname von:

 Alois Englander (1907–1996), österreichischer Verleger, Diplomat, Umweltschützer und Politiker
 Lucas Englander (* 1992), österreichischer Schauspieler 
 Nathan Englander (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Engländer
 Little Englander